un tòpic literari, l'expressió que en la tradició retòrica i literària uneix continguts semàntics fixos amb expressions formals recurrents i es repeteix, amb lleus variacions, al llarg dels anys;
 el tòpic, constituent d'una oració sobre el qual aquesta oració predica quelcom;
 un lloc comú, una expressió repetida tantes vegades que s'ha convertit en vulgar o trivial;
 un medicament que s'aplica de manera externa i local, com els ungüents o pomades.